Treći rang nogometnog prvanstva Jugoslavije u sezoni 1974./75. su činile republičke lige

Hrvatska  

Također i pod nazivima Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga.

Od naredne sezone (1975/76.) Hrvatska liga podijeljena je u dvije skupine: Hrvatska republička liga - Sjever   i Hrvatska republička liga - Jug. Stoga, niti jedan klub u aktualnoj sezoni nije ispao iz lige.

 Izvori:  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1928-1992

Crna Gora

Makedonija

Slovenija

Kosovo

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1974-75
 3